Šindel ist der Familienname folgender Personen:

 Jakub Šindel (* 1986), tschechischer Eishockeyspieler
 Jan Šindel, böhmischer Mathematiker, Astronom und Arzt
 Jaromír Šindel (* 1959), tschechischer Eishockeytorwart, -trainer und -funktionär

Šindel ist ein Rufname,
 auch Schindel, Johannes Andreae, Joannes de Praga, Jan z Prahy, Johannes von Prag, tschechischer Mathematiker, Astronom und Arzt siehe Jan Ondřejův

Siehe auch:
 Sindel
 Schindel (Begriffsklärung)